ECPA steht für:

 Abkürzung für Echelle comportementale de la douleur pour personnes ágées non communicates, siehe ECPA-Schmerzskala
 European Crop Protection Association
 European Community Psychology Association
 Electronic Communications Privacy Act von 1986, ein US-amerikanisches Gesetz
 Établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense, französisches Filmarchiv

Abkürzung